Klimmender Huuske, kasteel in Retersbeek
 Huis Oijen, een kasteelboerderij in Oyen